Роте — фамилия, известные носители:
 Роте, Адольф (1832—1903) — польский врач-психиатр.
 Роте, Генрих Август (1773—1842) — немецкий математик.
 Роте, Карл (1930—2011) — немецкий редактор и физиолог животных.
 Роте, Рихард (1799—1867) — немецкий протестантский богослов теософического и супранатуралистического направления.
 Роте, Том (род. 2004) — немецкий футболист.

Составные фамилии 
 Генде-Роте, Валерий Альбертович (1926—2000) — советский фотограф, мастер портрета и фоторепортажа.

См. также 
 Роте-Фане